Ya La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yai La, bergspass, Tibet, 
 Yag La (bergspass i Kina, lat 27,40, long 88,80), Tibet, 
 Yag La (bergspass i Kina, lat 28,21, long 89,75), Tibet, 
 Ya La (bergspass i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar